Соревнования в санном спорте среди женщин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 проходили 12 и 13 февраля. Местом проведения соревнований стал центр санных видов спорта «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. В соревновании приняли участие 30 спортсменок из 14 стран. Каждая страна могла быть представлена максимум 3 спортсменками.

Действующей олимпийской чемпионкой в соревнованиях одиночек являлась немецкая саночница Натали Гайзенбергер.

Немецкие саночницы выиграли золото в этой дисциплине на шестых Олимпийских играх подряд. За тот же период немки 5 из 6 раз также занимали второе место. Многократный призёр чемпионатов мира Алекс Гоф стала первой в истории канадкой, завоевавшей медаль в санном спорте на Олимпийских играх. Позднее на Играх 2018 года Гоф также выиграла серебро в составе канадской эстафеты.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS)